Garganta kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Garganta (strömfåra),

Spanien 

 Garganta (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar